Als Zwangsumtausch bezeichnet man die staatlich erzwungene Abgabe von Werten gegen vermeintlich Gleichwertiges:
 umgangssprachlich den erzwungenen Umtausch von Devisen bei der Einreise in bestimmte Länder, insbesondere
 bei der Einreise in sozialistische Länder des RGW, siehe Mindestumtausch
 bei der Einreise nach Myanmar, siehe Kyat
 den erzwungenen Umtausch von Vermögenswerten in staatliche Schuldverschreibungen, zum Beispiel unter August III.

Siehe auch